Ain't Misbehavin' — мини-альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1988 году.

Об альбоме 
Альбом был записан в ходе тура по США в 1986 году. Незадолго до окончания тура группу покинул гитарист и клавишник Пол Рэймонд.

Список композиций

Участники записи 
 Фил Могг — вокал
 Томми «Атомик Томми М.» Макклендон — гитара
 Пол Грэй — бас-гитара
 Джим Симпсон — ударные
 Нил Левин — продюсер

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы UFO
Мини-альбомы Metal Blade Records